De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2007 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 21 oktober 2007 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Met een derde plaats in de race werd Jorge Lorenzo voor de tweede maal op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Maleisië